Петерзили (в старых русских источниках также Петерсилие, Petersilie — ) — немецкая фамилия.

 Петерзили, Альвин (; 1847—1916) — немецкий статистик.
  — немецкий врач в Третьем Рейхе и Федеративной Республике Германии.
 Петерзили, Франц (; 1813—1878) — американский музыкальный педагог, пианист и композитор немецкого происхождения.
 Петерзили, Карлайл (; 1844—1903) — его сын, американский пианист, музыкальный педагог и писатель.